Сербська Суперліга 2012—2013 років — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул вшосте здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Ягодина взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Сербії 2012—2013.
2. Клуб Хайдук був розформований після закінчення чемпіонату.

Позначення:

Результати 
</div align=center>

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2012—2013
Сербія
Сербія
2012 у сербському спорті
2013 у сербському спорті